Натуральне число 997
 997 рік до нашої ери
 997 рік нашої ери